2 miejscowości w Polsce: 
* Dąbrówka Nowa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko 
 Dąbrówka Nowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów